Тайфун — різновид тропічного циклону, яка є типовою для північно-західної частини Тихого океану.

Відомі використання:
 НВО «Тайфун» — науково-виробниче об'єднання «Тайфун» — державна установа, одне з провідних науково-дослідних установ Федеральної служби Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромету).
 Операція «Тайфун» — наступальна операція німецьких військ на радянсько-німецькому фронті в жовтні-листопаді 1941 року
 Битва за Москву — битва Другої світової війни на московському напрямку (в німецькій військовій історії також відома як Операція «Тайфун»).
 Операція «Тайфун» (1989) — військова операція радянських військ у Афганістані з 23 по 26 січня 1989 року.
 Тайфун — сімейство російських бронеавтомобілів:
 Урал Тайфун — російський багатофункціональний, модульний бронеавтомобіль.
 Камаз Тайфун — російський універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі.
 Мессершмідт Bf 108 «Тайфун» — німецький суцільнометалевий одномоторний моноплан
 Taifun — зенітні некеровані ракети розроблені наприкінці Другої світової війни в нацистській Німеччині.
 Хокер «Тайфун» — британський одномісний винищувач-бомбардувальник часів Другої світової війни.
 Єврофайтер «Тайфун» — багатоцільовий європейський винищувач четвертого покоління.
 «Тайфун-1» — український 122-мм реактивний снаряд розробки КБ «Південне».

Див. також 
 «Акула» — підводні човни проекту 941 «Акула» (за натівською класифікацією: «Тайфун» ().